R – osiemnasta litera alfabetu łacińskiego, dwudziesta trzecia litera alfabetu polskiego.

R 
 zbiór liczb rzeczywistych
 R (język programowania) 
 R (lampa elektronowa)
 symbol rezystancji
 symbol stałej gazowej
 symbol jednostki rentgen

r 
 promień okręgu, koła lub kuli

Inne 
 R! – symbol mejozy
 ® – znak zastrzeżenia towarowego
 R (marka samochodów)
 R (album)
 R – singel Rosé

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy